Мон-пре-Шамбо́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Орлеана, 11 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1342 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3347,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мон-пре-Шамбор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мон-пре-Шамбор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер